Die zehnte Bundesversammlung trat am 23. Mai 1994 im Berliner Reichstagsgebäude zusammen, um den siebten Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland zu wählen. Dabei konnte sich Roman Herzog als Kandidat der Unionsparteien CDU und CSU erst  im dritten Wahlgang mit einfacher [die aber zugleich die absolute Mehrheit war!] Mehrheit gegen den SPD-Kandidaten Johannes Rau und den Kandidaten der Republikaner Hans Hirzel durchsetzen.  Zuvor waren der Kandidat von Bündnis 90/Die Grünen Jens Reich und die FDP-Kandidatin Hildegard Hamm-Brücher nach dem ersten bzw. zweiten Wahlgang zurückgezogen worden.

Als Präsidentin der Bundesversammlung amtierte Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth (CDU/CSU). Als Schriftführer wurden die 35 Abgeordneten bestimmt, die diese Funktion auch im Deutschen Bundestag ausübten.

Zusammensetzung 
Die Versammlung setzte sich aus 1.324 Mitgliedern zusammen: Aus den 662 Mitgliedern des Deutschen Bundestages (abgekürzt MdB) sowie aus 662 Delegierten der Landesparlamente. Am 14. Januar 1994 wurde die Zahl der von den Volksvertretungen der Länder zu wählenden Mitglieder im Bundesgesetzblatt amtlich bekanntgegeben. Die Zusammensetzung der Bundesversammlung nach Ländern und Parteien sah wie folgt aus:

Mitglieder 
Die Mitglieder des Deutschen Bundestages sind mit Bundestag gekennzeichnet. Bei den Delegierten der Länderparlamente ist der Name des Landes vermerkt.

Ersatzmitglieder 
Mehrere von den Länderparlamenten gewählte Mitglieder nahmen nicht an der Bundesversammlung teil. Stattdessen rückten die auf den Wahlvorschlägen der Landtagsfraktionen benannten Ersatzmitglieder nach.

Einzelnachweise 

10
Politik 1994
Mitglieder der 10 Bundesversammlung #Deutschland